O Curitiba Rugby Clube é um clube de rugby da cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Fundado em 1983. Filiado à Confederação Brasileira de Rugby e à Federação Paranaense de Rugby. Atualmente o clube possui as categorias mirim, infantil, juvenil, masculina e feminina. Em 2006 subiu para a primeira divisão, conseguindo o título de Campeão Brasileiro Masculino em 2014 e em 2016 e Feminino em 2015 e em 2016. Seu projeto social VOR - Vivendo O Rugby, que atende cerca de 700 crianças de escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana, foi premiado pela World Rugby (Confederação Internacional) como melhor projeto do mundo em 2014.

História 

Mauro Callegari e Eduardo Lagarrigue tiveram a ideia de criar o clube em dezembro de 1981, mas os primeiros treinos só aconteceram em 1983, no Parque Barigui, depois de uma grande divulgação com cartazes espalhados pela cidade. 

Em 1983 foi criado o CNPJ do clube definindo Jonh Swan como presidente. Seis anos depois, em 1989, conquistou o título brasileiro da segunda divisão, subindo para a primeira, onde não se manteve por muito tempo. Porém, em 2005 recuperou sua posição na elite do rugby nacional onde se mantém até hoje.

Em 2007 os Touros conseguiram colocar em prática seu primeiro projeto social esportivo, o VOR – Vivendo O Rugby, graças ao seu primeiro patrocinador, o hospital suíço Clinique des Grangettes. O primeiro colégio atendido foi o Paulo Leminski e as crianças já eram atendidas no contraturno escolar para ensino dos valores, regras e prática do rugby.

Em 2011 o clube obteve a primeira aprovação do Projeto VOR – Vivendo O Rugby pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, o qual vem sendo renovado até hoje. Neste ano também veio o primeiro título nacional juvenil da primeira divisão, o masculino de Sevens. Esta mesma equipe, em 2012, já no adulto, conquistou o vice-campeonato brasileiro de Sevens, estreando em transmissão ao vivo pela TV em rede nacional.

Em 2013 foi a vez do feminino mostrar seu crescimento! As Touritas, na maioria atletas oriundas do Projeto VOR – Vivendo O Rugby, conquistaram o ouro nas duas edições (verão e inverno) da Copa Cultura Inglesa, campeonato brasileiro juvenil da primeira divisão.

O ano seguinte, 2014, foi o ano da conquista mais sonhada pelos Touros. Foi o ano em que conquistaram primeiro lugar no principal campeonato masculino da primeira divisão, o então chamado Super10.

Em 2015 as meninas voltaram a brilhar. As mesmas atletas, praticamente, que venceram o campeonato juvenil duas vezes em 2013, agora jogando pelo adulto, garantiram o título brasileiro do Super Sevens. Neste ano os Touros também fizeram bonito, como campeões do juvenil M17 e vice-campeões do adulto Super8 – Campeonato Brasileiro de Rugby XV.

Para coroar 2015 como um dos melhores anos para os Touros, o clube foi contemplado com o primeiro e único prêmio já conferido ao Brasil pela IRB – International Rugby Board. O Projeto VOR – Vivendo O Rugby foi escolhido como melhor projeto social de rugby do mundo, recebendo o troféu Spirit Of Rugby.

Títulos 

 Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby' Campeão em 2014 e 2016 e Vice-Campeão em 2015.

  Campeonato Brasileiro de Rugby Série B campeão 2 vezes  (1989, 2005)
Campeonato Brasileiro de Rugby Série B vice-campeão 3 vezes  (1988, 2002, 2004)
  Liga Sul de Rugby campeão 3 vezes (2005, 2006 e 2016)
Liga Sul de Rugby vice-campeão 4 vezes (2003, 2004, 2008, 2009)
  Campeonato Paranaense de Rugby campeão 10 vezes (2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017)
Campeonato Paranaense de Rugby vice-campeão 2 vezes (2006*, 2010)
  Copa Sul-americana de Rugby de Areia campeão taça-bronze 1 vez (2008)
  Torneio International de Seven de Praia de Florianópolis vice-campeão 1 vez (2005)
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Torneio Curitiba Sevens campeão taça-bronze 3 vezes (2008, 2009, 2010)
  Torneio de Beach Rugby de Ilhabela 3º lugar 1 vez (2009)
  Torneio Internacional Lumini campeão 1 vez (2007**)

*(conquistado pelo time B)

**(conquistado pelo time de veteranos)

 Categoria Adulto Feminino
- Super Sevens - Campeão em 2015 e 2016
  Liga Sul de Rugby Campeão em 2014 e 2015 - 3º lugar 5 vezes (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
  Torneio Floripa Rugby Sevens vice-campeão taça-prata 1 vez (2006)

 Categoria Juvenil Masculino
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens campeão 2 vez  (2008/09 e 2010/11)
Circuito Brasileiro de Rugby Sevens 3º lugar 1 vez  (2009/10)
  Liga Sul de Rugby campeão 2 vezes (2007, 2010)
Liga Sul de Rugby 3º lugar 2 vezes (2008, 2009)
  São Paulo Lions Sevens Rugby Cup campeão 1 vez (2008)
São Paulo Lions Sevens Rugby Cup vice-campeão 1 vez (2007)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão taça-prata 1 vez (2009)
  Torneio Curitiba Sevens' campeão 1 vez (2009)
Torneio Curitiba Sevens vice-campeão 1 vez (2010)

Ligações externas 

 

Times de rugby do Paraná
Fundações no Paraná em 1983